Pilis kann bedeuten: 
 
 Pilis, eine ungarische Kleinstadt im Komitat Pest
 Pilis (Gebirge), ein Gebirge in Ungarn
 Pilis (Berg), einen Gipfel in dem genannten Gebirge
 Komitat Pilis, ehemaliges Komitat Ungarns 
 Komitat Pest-Pilis-Solt-Kiskun, ehemaliges Komitat Ungarns 
 Pilis (Film), ein irisch-litauischer Film